Berga församling kan syfta på:

Berga församling, Växjö stift – en församling i Växjö stift
Linköpings Berga församling – en församling i Linköpings stift
Berga församling, Skara stift – en tidigare församling i Skara stift –2004